W czasie wojny secesyjnej miały miejsce trzy bitwy pod Chattanooga:
 I bitwa pod Chattanoogą miała miejsce 7 i 8 lipca 1862 roku
 II bitwa pod Chattanoogą miała miejsce 21 sierpnia 1863 roku
 III bitwa pod Chattanoogą, często określana po prostu jako bitwa pod Chattanooga, miała miejsce od 23 do 25 listopada 1863 roku